Piquet kan syfta på

 Piquet (kortspel) – ett franskt kortspel för två personer
 Autódromo Internacional Nelson Piquet – en racerbana i Baixada de Jacarepaguá i Rio de Janeiro i Brasilien

Personer
Piquet (även Piquett eller Piquette) är ett franskt och brasilianskt efternamn och alla tre formerna ovanliga svenska soldatnamn. 2017 bars efternamnet Piquet av två personer i Sverige.
 Nelson Piquet (född 1952), en brasiliansk formel 1-förare och trefaldig världsmästare.
 Nelson Angelo Piquet (född 1985), kallad "Nelsinho Piquet" eller "Nelson Piquet jr", en brasiliansk racerförare, son till Nelson Piquet.

Noter

Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn
Soldatnamn
Svenska efternamn